Devil’s Point ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Devil’s Point (River Tamar), Landzunge am Fluss Tamar, England
 The Devil’s Point, Berg im Gebirgsmassiv der Cairngorms, Schottland

Devil's Point steht für:
 eine Buchtrilogie von Autorin Holly Lisle, siehe Holly Lisle #Devil's Point

Siehe auch:
 Devil Point, Flusshalbinsel im Fluss Gambia in Westafrika